Ägypten steht für:
 Ägypten, ein Staat im nordöstlichen Afrika
 Altes Ägypten, das Land Ägypten im Altertum
 Aegyptus, die römische Provinz Ägypten
 Khedivat Ägypten, ein ehemaliger autonomer Vasallenstaat des Osmanischen Reiches im nordöstlichen Afrika
 Sultanat Ägypten, ein ehemaliges Protektorat des Vereinigten Königreichs im nordöstlichen Afrika
 Königreich Ägypten, ein ehemaliges Königreich im nordöstlichen Afrika
 Ägypten (Neuenkirchen), Bestandteil des Ortsteils Lintern von Neuenkirchen im Landkreis Osnabrück
 Ägypten (Hopsten), ein Ortsteil von Hopsten im Kreis Steinfurt
 Ägypten (Zörbig), ein Ortsteil von Zörbig im Landkreis Anhalt-Bitterfeld

Siehe auch: